Мем д’Аво () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мем д’Аво, Жан Антуан де (1661—1723) — французский президент парламента (высшего суда), член Французской академии.
 Мем д’Аво, Клод де (1595—1650) — французский дипломат и литератор из старинного графского дома в Гиени, генерал-интендант финансов Франции в последний год жизни.